Ива́н Миха́йлович Ведене́ев (23 декабря 1912 — 27 августа 1992, Воронеж) — советский конструктор авиационных двигателей и трансмиссий.

Биография 
Иван Михайлович Веденеев родился 23 декабря 1912 г.

C 1934 года, окончив Запорожский машиностроительный институт, работал на Запорожском моторном заводе техником-конструктором, руководителем конструкторской группы, заместителем начальника конструкторского бюро, заместителем главного конструктора завода. С 1948 года — начальник конструкторской бригады ОКБ завода № 478.

В 1960 году возглавил конструкторское бюро п/я 100, организованное на базе СКО Воронежского механического завода № 154 (ныне — Опытно-конструкторское бюро моторостроения). В конструкторском бюро под руководством И. М. Веденеева были разработаны:
 двигатели АИ-14РФ и АИ-14ВФ (на базе двигателей АИ-14 и АИ-14В Запорожского моторного КБ);
 вертолётный поршневой двигатель М-14В26 и главный вертолётный редуктор Р-26 для вертолёта Ка-26 (1964);
 новый авиационный поршневой двигатель М-14П (в конце 1960-х); был запущен в серийное производство в 1973 году и послужил основой для разработки авиационных поршневых двигателей М-14ПФ, М-14Х, М-14Р, М-9Ф, М-9ФВ, М-14В26В, М-14В26В1, М-14ПТ, М-14ПТ2.

Двигатель М-14 получил широкое распространение во всём мире, нередко его называют «двигателем Веденеева».

Разработанные под руководством Веденеева двигатели и главные вертолётные редукторы применялись на ряде самолётов (Як-18, Як-12, Ли-2, Ан-2, Ан-14, Як-50, Як-52) и вертолётов (Ка-26), а также на амфибиях, катерах и вездеходах.

До 1973 года И. М. Веденеев работал Главным конструктором ОКБМ, затем до конца жизни продолжал работать в ОКБМ ведущим конструктором. Созданная им конструкторская школа сохранилась в ОКБМ и развивается на основе последних достижений науки и техники.

Награды 
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 три медали
 Звание «Заслуженный моторостроитель»

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники ЗНТУ
Инженеры по алфавиту
Инженеры СССР
Инженеры Украины
Инженеры России
Конструкторы СССР
Конструкторы Украины
Конструкторы России
Конструкторы авиационных двигателей
Персоналии:Запорожье